Hornig ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Hornig (1885–1947), österreichischer Komponist und Pianist
 Andreas Hornig (* 1980), deutscher Basketballspieler
 Carola Hornig (* 1962), deutsche Ruderin
 Donald Hornig (1920–2013), US-amerikanischer Chemiker
 Emil Hornig (1828–1890), österreichischer Chemiker, Fotograf und Gelehrter
 Ernst Hornig (1894–1976), deutscher evangelischer Bischof von Görlitz
 Ernst Hornig (Architekt), 19./20. Jahrhundert, deutscher Architekt mit Wirkungskreis Tegel und Berlin
 Franziska Hornig, deutsche Wissenschaftsmanagerin
 Günther Hornig (1937–2016), deutscher Maler
 Hans Hornig (1951–2009), Diplom-Ingenieur, Schweißfachingenieur und Leiter der Gruppe Schweiß- und Fügetechnik bei BMW
 Harry Hornig (1930–2022), deutscher Dokumentarfilmer
 Heinrich Hornig (1876–1958), deutscher Schriftsteller
 Heinz Hornig (* 1937), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Johann von Hornig (1819–1886), österreichischer Lepidopterologe
 Károly Hornig (1840–1917), ungarischer Erzbischof von Veszprém und Kardinal
 Klara Hornig (* 1985), deutsche Pianistin und Liedbegleiterin
 Klaus Hornig (1907–1997), deutscher Polizeioffizier in der Zeit des Nationalsozialismus 
 Lilli Hornig (1921–2017), US-amerikanische Chemikerin
 Manuel Hornig (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Markus Hornig (* 1964), deutscher Tennis- und Mentaltrainer
 Monika Hornig-Sutter (* 1943), deutsche Politikerin (SPD)
 Norbert Hornig (* 1935), deutscher Maler und Grafiker
 Rolf Hornig (1919–2006), deutscher Politiker (SPD)
 Tilman Hornig (* 1979), deutscher Künstler
 Vítězslav Hornig (* 1999), tschechischer Biathlet

Hornig steht für:
 Hornig & Co (ehemals: Gustav Hornig Wagenfabrik Meerane) (1869–1946), eine Karosseriebauunternehmen aus Meerane in Sachsen

Siehe auch:
 Hörnig
 Hornik
 Hornick